IEEE 802.11ac ist ein Standard für drahtlose Computer-Netzwerke aus der 802.11-Familie, bekannt unter der gängigeren Bezeichnung WLAN, in englischsprachigen Regionen auch als Wi-Fi bezeichnet. Der Marketingbegriff der Wi-Fi Alliance lautet Wi-Fi 5. Die Entwicklung wurde vom IEEE vor allem in Hinblick auf hohe Datenraten im 5-GHz-Band vorangetrieben. Der eigentliche Standard wurde von 2011 bis 2013 mehrfach angepasst und schließlich verabschiedet. Der Abschlussbericht und die offizielle Standardisierung wurde am 18. Dezember 2013 veröffentlicht.

Der Standard sieht einen Einzelkanal-Durchsatz von bis zu 867 Megabit pro Sekunde vor. Dies wird vor allem durch Weiterentwicklung der im IEEE-802.11n-Standard verwendeten Techniken erreicht: größere Kanalbandbreiten bis 160 MHz und verbesserte Signalmodulation; darüber hinaus sind bis zu acht Mehrfachverbindungen (8×8 MIMO) vorgesehen. Rein rechnerisch ergäbe sich damit ein maximaler Durchsatz von 6933 Megabits pro Sekunde. Im Handel sind (Stand Ende 2015) allerdings praktisch nur Geräte mit 4×4 Multi-User MIMO, 80 MHz Bandbreite und 1733 Mbit/s anzutreffen.

Änderungen gegenüber 802.11n 
 breitere Kanäle möglich (80 MHz, 160 MHz Kanalbreite optional)
 mehrere MIMO-Verbindungen (bis zu acht)
 Downstream Multi-User MIMO (muss vom Accesspoint und Client unterstützt werden, typ. 2 bis 3 MU-MIMO-Clients simultan)
 Höhere Modulationsstufen bei sehr gutem Empfangssignal (256-QAM mit 3/4 und 5/6 FEC)
 Standardisiertes Beamforming

Einzelnachweise 

WLAN
00802.11ac
Netzwerkprotokoll (Netzzugang)